Friedrich Kalkbrenner – pianista e compositore tedesco
 Paul Kalkbrenner – disc jockey e attore tedesco